Крчедин () — село в Сербии, в общине Инджия, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 2878 жителей (по переписи населения 1991 года — 2852 жителя).

Демография 
В селе Крчедин, по переписи 2002 года проживали 2297 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 41,1 лет (39,5 года у мужчин и 42,7 года у женщин). В селе есть 987 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,92.

Село населено главным образом сербами (по переписи населения Сербии 2002 года).

Примечания

Ссылки 
 План села на карте\"Mapquest"

Населённые пункты Воеводины